Noctua steht für:

 Noctua (Gattung), eine Gattung der Nachtfalter
 (8962) Noctua, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Eule (Sternbild), lateinischer Name
 Noctua, Marke von CPU-Kühlern und Gehäuselüftern der österreichischen Rascom Computerdistribution Ges.m.b.H.

Noctua ist das Cognomen von:
 Quintus Caedicius Noctua (4./3. Jh. v. Chr.), römischer Staatsmann